Petros (2020 m) – szczyt w Czarnohorze
 Petros (1780 m) – szczyt Karpatach Marmaroskich
 Petros (1708 m) – szczyt w Gorganach
 Petros – jednostka osadnicza w USA, w stanie Tennessee